Henrik Christiansen puede referirse a las siguientes personas:

Henrik Christiansen, piragüista danés;
Henrik Christiansen, nadador noruego.